Svenska cupen 1941 var den första säsongen av Svenska cupen. Tävlingen avslutades med finalen på Råsunda i Stockholm, där Hälsingborgs IF besegrade IK Sleipner med 3–1 inför  åskådare.

Matcher

Omgång 1

Omgång 2

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Spelträd

Externa länkar

Källor 
Bolletinen.se

1941
Svenska cupen
Fotbollssäsongen 1941